Cartela pode se referir a:

 Cartela de comprimidos
 Cartela ou cartucho egípcio, linha ovalada que circundava alguns hieroglifos
 Cartela (arquitetura), parte do pedestal, da lápide, do friso, etc. em que se grava a inscrição.